Cal Pau Magí, casa d'Albinyana (Baix Penedès)
 Cal Pau Canterer, casa d'Esparreguera (Baix Llobregat)
 Cal Pau Petit, casa de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
 Cal Pau (Argentera), masia d'Argentera, municipi de Vilanova de Meià (Noguera)
 Cal Pau (Rellinars), masia de Rellinars (Vallès Occidental)
 Cal Pau (Vallcebre), casa de Vallcebre (Berguedà)